

Patronyme 

 Clyde Kennard (1927-1963), pionnier américain des droits civiques dans le cadre du mouvement afro-américain des droits civiques, dans le Mississippi ;
 Earle Hesse Kennard (1885-1968), physicien théoricien et professeur américain ;
 Luke Kennard (1996-), joueur de basket-ball américain ;
 Margaret Kennard (1899-1975), neurologue américaine ;
 Sean Kennard (1984-), pianiste américain ;
 Thomas William Kennard (1825-1893), ingénieur civil britannique ;

Toponyme 

 , ville américaine du comté de Henry dans l'Indiana ;
 Kennard, village américain du comté de Washington dans le Nebraska ;
 , communauté américaine du comté de Champaign en Ohio ;
 Kennard, ville américaine du comté de Houston au Texas ;
 , communauté du comté de Richmond en Virginie.

Personnages fictifs 
Kennard est un nom de fiction notamment porté par :
 Tina Kennard, personnage fictif créé par Ilene Chaiken pour la série télévisée The L Word.